Stanislas Wawrinka (født 28. marts 1985 i Lausanne, Schweiz) er en schweizisk tennisspiller, der blev professionel i 2002. Han står (pr. september 2010) noteret for 16 vundne singletitler og 3 grand slam i sin karriere, og hans højeste placering på ATP's verdensrangliste er en 3. plads, som han opnåede i januar 2014. 

Wawrinka vandt ved OL i 2008 i Beijing guld i herredouble, sammen med Roger Federer.

Grand Slam 
Wawrinkas bedste Grand Slam-resultat i singlerækkerne er sejren i Australian Open d. 26. januar 2014. I finalen slog han Rafael Nadal 6-3 6-2 3-6 6-3. Der var Stanislas Wawrinkas første Grand Slam titel.

Udover titlen i Australien Open er hans bedste Grand Slam-resultater en semifinale-deltagelse ved US Open 2013.

Titler 
 2004: Croatia Open
 2010: Grand Prix Hassan II
 2014: Australian Open 
 2015: French Open
 2016: US Open

Noter

Eksterne henvisninger 

Tennisspillere fra Schweiz
Personer fra Lausanne